Bohemen, een historische regio in Tsjechië
 Hertogdom Bohemen (907-1198), behoorde tot het Moravische Rijk, dat op Byzantium georiënteerd was
 Koninkrijk Bohemen (1198-1918), een koninkrijk binnen het Heilige Roomse Rijk
 Protectoraat Bohemen en Moravië, de naam van Tsjechië tussen 1939 en 1945
 Bohemen en Meer en Bos, een wijk in de Nederlandse stad Den Haag
 Bohemen (Wichelen), een straat en wijk in de Belgische gemeente Wichelen

Personen 
Wenceslaus II van Bohemen (koning), een zoon van koning Ottokar II van Bohemen 
Marit van Bohemen, Nederlandse actrice
Casper van Bohemen, Nederlands acteur
Oldřich van Bohemen, van 1012 tot 1033 en in 1034 hertog van Bohemen
Jaromír van Bohemen, de tweede zoon van Boleslav II en Emma.
Ottokar II van Bohemen, koning van Bohemen in 1253 tot 1278 in opvolging van zijn vader
Maria van Bohemen, een dochter van Soběslav I van Bohemen en van Adelheid van Kroatië
Anna van Bohemen en Hongarije, een dochter van Wladislaus II van Hongarije
Ottokar I van Bohemen, een zoon van hertog Wladislaus II van Bohemen en Judith van Thüringen
Jutta van Bohemen, een dochter van Ottokar I van Bohemen en Constance van Hongarije 
Kees van Bohemen, (1928 – 1985) kunstschilder
Nico van Bohemen, (1916 – 1990) kunstschilder/restaurateur